Sibylline et la ligue des coupe-jarrets est la quarante-quatrième histoire de la série de bande dessinée Sibylline de Raymond Macherot et André Taymans. Elle est publiée pour la première fois en 2006 sous forme d'album. Taymans reprend la série 16 ans après la dernière histoire de Raymond Macherot : L'Aéro-Camelot.

Synopsis

Personnages principaux

Lien externe 

Album de Sibylline
Album de bande dessinée sorti en 2006
Histoire de Sibylline
Histoire publiée pour la première fois en 2006